Aranka György (1705–1767) református püspök, Aranka György író édesapja
Aranka György (1737–1817) író, tudományszervező